SAVS steht für:
 Shagya-Araberverband der Schweiz, siehe Shagya-Araber
 Sierra Grande Airport (ICAO-Code), Flughafen von Sierra Grande (Río Negro), Provinz Río Negro, Argentinien

ŠAVŠ steht für:
 Škoda Auto Vysoká škola, tschechische Wirtschaftshochschule

Savs steht für:
 Viktoria Savs (1899–1979), eine von zwei bekannten österreichischen Frontsoldatinnen des Ersten Weltkriegs

Abkürzung